Барбершоп ()

 Барбершоп —  голярня, чоловіча перукарня.
  — популярна форма співу, яка виникла у 1930-ті роки в США та виконується як жінками, так і чоловіками а капела, квартетом або тріо.
  — тип чоловічого вокального квартету.
  — тип гармонічного супроводу мелодії, який ґрунтується на паралельному хроматичному русі голосів при поєднанні акордів.

Примітки